Бронисла́в Малино́вский:
 Малиновский, Бронислав (1951—1981) — польский бегун, олимпийский чемпион 1980 года на дистанции 3000 метров с препятствиями.
 Малиновский, Бронислав Каспар (1884—1942) — британский антрополог польского происхождения, основатель функционализма в антропологии.